Ajoporro puede referirse a:
El nombre común de la planta Allium ampeloprasum var. porrum.
El nombre común de la planta Allium ampeloprasum.
El nombre común de la planta Allium sphaerocephalon.
El nombre común de la planta Achillea millefolium.